Formuła 3 Euro Series 2011 – dziewiąty sezon Formuły 3 Euro Series. Sezon składał się z dziewięciu rund po 3 wyścigi. Podczas siedmiu rund są to zawody towarzyszące serii Deutsche Tourenwagen Masters, a w pozostałych dwóch przypadkach Le Mans Series. Tytuł w klasyfikacji kierowców wywalczył Hiszpan Roberto Merhi, a wśród zespołów - włoska ekipa Prema Powerteam.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 16 października 2010 roku. Siedem spośród dziewięciu rund towarzyszyło Deutsche Tourenwagen Masters, a rundy na torach Circuit Paul Ricard i Silverstone Circuit – Le Mans Series.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Punktacja w pierwszym i trzecim wyścigu: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)

Uwagi:

Pogrubienie – Pole position
Kursywa – Najszybsze okrążenie
 Nazwisko kierowcy na turkusowym tle – debiutant

Klasyfikacja zespołów

Klasyfikacja narodów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły 3 Euro Series
2011 w sportach motorowych
2011 w Europie